Від  — вогнище, осередок

 Фокус (математика) — точка, відношення віддалей якої від будь-якої точки на еліпсі, гіперболі, параболі до віддалі її певної прямої є сталою величиною.
 Фокус (оптика) — точка, в якій збираються промені, відбиті сферичним дзеркалом або заломлені лінзою.
 Фокус — вогнище хворобливого процесу в організмі.
 Фокус — центр, осередок чого-небудь (наприклад, землетрусу).
 Фокус (атрактор)
 Фокус (журнал)
 Фокус (фільм)
 фокус (економіка): Фокус на фінансові результати, Фокус на навчання та розвиток персоналу, Фокус на споживачів, Фокус на внутрішню організацію

Від :

 Фокус (цирк) — прийом, трюк, що ґрунтується на обмані зору за допомогою швидких вправних рухів, спеціального обладнання тощо.
 2) Переносно — явище, подія, що вражають своєю незвичністю, несподіваністю; вередування; хитрість.